4. Mistrzostwa NACAC w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne zorganizowane pod egidą North America, Central America and Caribbean Athletic Association we Freeport pomiędzy 19 a 21 sierpnia 2022.

Zgodnie z regulaminem mistrzostw medale w danej konkurencji mogły przypaść tylko dwóm zawodnikom lub zawodniczkom z jednej reprezentacji. Jeśli pierwsze trzy miejsce zajmowali zawodnicy z jednego kraju, medal brązowy był przyznany najlepszemu zawodnikowi z innego kraju.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2022 w lekkoatletyce
2022
Lekkoatletyka na Bahamach
2022 w Ameryce Północnej
Freeport (Bahamy)